Le Stade de Hienghène est un stade de football néo-calédonien situé dans la commune de Hienghène, dans la province Nord.

Le stade sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football du Hienghène Sports.

Histoire

Événements

Notes et références 

Stade de football en Nouvelle-Calédonie
Stade portant le nom d'une ville
Province Nord (Nouvelle-Calédonie)